III liga polska w piłce nożnej (1984/1985) – 33. edycja rozgrywek trzeciego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce. Brało w nich udział 116 drużyn.

Nowe zespoły 
(S) 8 spadkowiczów z II ligi z poprzedniego sezonu

(B) 32 drużyny, które uzyskały awans z lig okręgowych

Grupa I 
Tabela końcowa:

Grupa II 
Tabela końcowa:

Grupa III 
Tabela końcowa:

Grupa IV 
Tabela końcowa:

 GKS Bełchatów został przeniesiony z grupy VI

Grupa V 
Tabela końcowa:

 Ostrovia Ostrów Wielkopolski została przeniesiona z grupy IV

Grupa VI 
Tabela końcowa:

 BKS Stal Bielsko-Biała została przeniesiona z grupy VIII
 Sparta Zabrze została przeniesiona z grupy V

Grupa VII 
Tabela końcowa:

Grupa VIII 
Tabela końcowa:

Przypisy 

Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1984 w piłce nożnej
1985 w piłce nożnej
1984 w polskim sporcie
1985 w polskim sporcie